Сан-Сатурнино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 99,68 км². Население — 3098 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи